

Persone 
 Pepa (1980) –  allenatore di calcio e calciatore portoghese
 Avni Pepa (1988) – calciatore norvegese naturalizzato kosovaro
 Brunild Pepa – calciatore albanese
 Pepa (...) – rapper statunitense di origini giamaicane

Altro 
 PEPA – droga
 Pepa – villaggio della provincia del Katanga, nella Repubblica Democratica del Congo
 Aeroporto di Pepa – aeroporto dell'omonimo villaggio congolese